Erster in der Saison 1968/69 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Der FC Bayern München konnte die ersten fünf Spiele der Saison gewinnen und war vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer. Am Ende betrug der Vorsprung auf den Vize-Meister Alemannia Aachen acht Punkte. Der Abstand zwischen den zweitplatzierten Aachenern und dem Tabellenletzten betrug nur zehn Zähler. Die Münchner gewannen zudem den DFB-Pokal, womit ein deutscher Klub erstmals seit 1937 (FC Schalke 04) das Double gewinnen konnte. Dieser Erfolg bedeutete den nationalen Durchbruch für den FC Bayern im Fußball. Der Münchener Trainer Branko Zebec setzte in der gesamten Saison nur 13 Spieler ein.

Neben Kickers Offenbach stieg auch der amtierende Meister und Rekordtitelträger 1. FC Nürnberg erstmals in die Zweitklassigkeit ab.

Torschützenkönig wurde Gerd Müller von Bayern München mit 30 Toren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Zuschauertabelle

Torschützenliste 
Gerd Müller hatte bereits nach der Hinrunde 20 Tore erzielt. Dieser Rekord wurde erst in der Saison 2020/21 von Robert Lewandowski mit 22 Toren gebrochen.

Die Meistermannschaft des FC Bayern München

Schiedsrichter

Literatur 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): DSFS Bundesliga-Chronik 1968/69 (PDF; 5,0 MB)

Einzelnachweise 

1968 69
Fußballsaison 1968/69